Een vallei in het Altajgebergte in Zuid-Siberië, Rusland
 Pazyrykcultuur, een daar gevonden ijzertijdcultuur
 Pazyryk (tapijt), oudst bewaard gebleven Perzisch tapijt, afkomstig uit de Pazyrykcultuur